Группа галактик NGC 470 содержит не менее 17 галактик и расположена в созвездии Рыб. Расстояние от Млечного Пути составляет около 33.1 Мпк.

Галактики в группе 
В таблице перечислены несколько галактик, упоминавшихся в статье Абрахама Матессиана 1998 года как принадлежащие данной группе галактик. К этим тринадцати галактикам добавляются четыре небольших галактики, которые являются частью списка из одиннадцати ярких галактик при наблюдении в области рентгеновского излучения, о них сообщалось в статье Чандрейи Сенгупта и Рамеша Баласубраманьяма, опубликованной в 2006 году. В группе NGC 470, элементы которой указаны в статье Абрахама Матессиана, шесть галактик являются яркими в области рентгеновского излучения: NGC 489, NGC 502, NGC 516, NGC 518, NGC 524 и NGC 532.

А. М. Гарсиа также упоминает группу NGC 470, но только с четырьмя галактиками. Из этих четырёх галактик UGC 957 не упоминается в статьях Матессиана и Сенгупты. Она находится в той же области неба и на таком же расстоянии от группы. Это самая слабая галактика в группе.

 (X) Галактика яркая в рентгеновском диапазоне.

Сайт DeepskyLog позволяет легко получить данные о галактиках, в том числе и по координатам. Также данные могут быть взяты с сайта NASA/IPAC.

Примечания 

Рыбы (созвездие)
Скопления галактик по алфавиту